Blind Faith – supergruppo di rock britannico
 Blind Faith – album dei Blind Faith del 1969
 Blind Faith – singolo dei Warrant del 1991
 Blind Faith – album di Black del 2015